Atelomastix är ett släkte av mångfotingar. Atelomastix ingår i familjen Iulomorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Atelomastix